Пахер — фамилия.
 Пахер, Милан (род. 1990) — словацкий шахматист, гроссмейстер (2016).
 Пахер, Михаэль (1435—1498) — австрийский живописец и скульптор из Южного Тироля.